Ткаленко Іван Іванович — український політик, Народний депутат України 3-го скликання.
 Ткаленко Олександр Сергійович — український політик, Народний депутат України.
 Ткаленко Руслан Генадійович (нар. 1992 р.) - ​​український біатлоніст, учасник Кубка світу, бронзовий призер зимової Універсіади, неодноразовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів.

Українські прізвища
Прізвища на -енко